

Sigle 
United Arab Emirates – Emirati Arabi Uniti
Ultrasonic Acoustic Emissions – Emissioni Acustiche Ultrasoniche

Codici 
 UAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Aue (Papua Nuova Guinea)
 UAE – codice vettore ICAO di Emirates

Informatica 
UAE – un emulatore di Amiga